Municipio de Augusta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Augusta (condado de Woodruff, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Augusta (condado de Hancock, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Augusta (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Augusta (condado de Washtenaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Washtenaw.
 Municipio de Augusta (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Augusta (condado de Carroll, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Carroll.